Krasnaja Słoboda - nazwa stosowana w czasach radzieckich dla miejscowości Qırmızı Qəsəbə w Azerbejdżanie, jednej z największych osad Żydów górskich 
Krasnaja Słoboda - nazwa stosowana w czasach radzieckich dla miejscowości Krasnosłobodsk w Mordowii w Rosji 
Krasnaja Słoboda - nazwa stosowana w czasach radzieckich dla miejscowości Krasnosłobodsk w obwodzie wołgogradzkim w Rosji 
 Krasnaja Słoboda – wieś w obwodzie smoleńskim w Rosji 
 Krasnaja Słoboda – wieś w Tatarstanie w Rosji
 Krasnaja Słoboda – wieś (sieło) w Rosji, w sielsowiecie płatawskim rejonu konyszowskiego w obwodzie kurskim 
 Krasnaja Słoboda – osiedle typu miejskiego na Białorusi, obwód miński, rejon soligorski